Мошнень () — село в Румунії, у повіті Констанца. Входить до складу комуни 23 Аугуст.
 Мошнень () — село в Румунії, у повіті Долж. Входить до складу комуни Алмеж.
 Мошнень () — село в Румунії, у повіті Мехедінць. Входить до складу комуни Флорешть.